Ниже представлен список из советских и российских космонавтов, участвовавших в космических полётах. Данные приведены по состоянию на 3 марта 2023 года.

В списке — 130 космонавтов, из которых 5 женщин. 116 космонавтов уже завершили карьеру, 14 выделенных  активны и находятся в объединённом отряде.

Четверо космонавтов, выделенных , погибли во время полёта. На март 2023 года нет в живых 44 космонавтов.

Порядковый список

Статистика

Данные о количестве полётов 
На 3 марта 2022 года 130 советских и российских космонавтов совершили космические полёты; из них 5 — женщины. 

46 космонавтов совершили по 1 космическому полёту. Большинство советских и российских космонавтов совершили по несколько (от 2 до 6) космических полётов: 37 космонавтов — по 2; 31 космонавт — по 3; 8 космонавтов — по 4; 6 космонавтов — по 5.

Наивысшее российское достижение по количеству полётов в космос — 6 полётов — на счету двух космонавтов. Первым этот рекорд установил в 2005 году Сергей Крикалёв. В 2015 году его достижение повторил Юрий Маленченко.

Космонавты, выполнившие 5 полётов в космос

Суммарное время пребывания в космосе 
Начиная с 1978 года все рекорды по наибольшей продолжительности пребывания в космосе принадлежат советским и российским космонавтам. В таблице приведены данные о пяти космонавтах с наибольшей продолжительностью пребывания в космосе.

Примечания 
 Комментарии

 Использованные источники

Ссылки 
 Encyclopedia Astronautica
 Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах
 Человек в космосе
 Видеоэнциклопедия «Космонавты»

Списки космонавтов